Сергей Коковкин:
 Коковкин, Сергей Борисович (род. 1938) — актёр, режиссёр, сценарист, драматург; сын Бориса Коковкина.
 Коковкин, Сергей Александрович (род. 1962) — российский художник-постановщик, лауреат премии «Ника» за лучшую работу художника в фильме «Царевич Алексей».